La NCAA Division I 2006 si è svolta dal 30 novembre al 16 dicembre 2006: al torneo hanno partecipato 64 squadre di pallavolo universitarie e la vittoria finale è andata per la seconda volta alla .

Squadre partecipanti

Torneo

Gainesville Regional

Honolulu Regional

Seattle Regional

Austin Regional

Final Four

Premi individuali

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 2006
NCAA Division I (pallavolo femminile)